Wojciech Węgrzyn – prawnik, w latach 2012–2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
 Wojciech Węgrzyn – operator